O SPAC Lions é o torneio de rugby sevens mais tradicional do Brasil, disputado desde 1993, no São Paulo Athletic Club (SPAC), na cidade de São Paulo. A equipe do São José Rugby Clube, de São José dos Campos, é a mais vitoriosa com sete títulos na categoria adulto.

Campeões

Competições de rugby de São Paulo